Брю́нефлуд () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Брюнефлуд, Карл-Эрик (1918–2008) — шведский кёрлингист.
 Брюнефлуд, Кен (род. 1947) — шведский кёрлингист.